50 Greatest Hits — альбом компиляция, сборник лучших хитов американской кантри-певицы Рибы Макинтайр, изданный 28 октября 2008 года на студии MCA Nashville на трёх дисках. Выход был анонсирован в августе 2008 на официальном сайте певицы. Тройной альбом включает записанные с 1984 года певицей на лейбле MCA Records 20 хитов № 1 и 46 синглов из Top 10.

Список композиций

Диск 1

Диск 2

Диск 3

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы США
Сборники на английском языке
Альбомы Рибы Макинтайр